Bundesliga 2022/2023 – 60. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej mężczyzn. Będzie brało w niej udział 18 zespołów, które grają ze sobą systemem „każdy z każdym”. Sezon rozpoczął się 5 sierpnia 2022, a zakończy się 27 maja 2023.

Beniaminkami są: FC Schalke 04 oraz Werder Brema (obie powróciły do Bundesligi po roku przerwy). Tytuł mistrzowski z poprzedniego sezonu bronić będzie Bayern Monachium.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 
Stan na 12 marca 2023 roku

Hat-tricki

Najlepsi asystenci 
Stan na 12 marca 2023 roku

Czyste konta 
Stan na 12 marca 2023 roku

Prezydenci, trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Zobacz też 
 Bundesliga niemiecka w piłce nożnej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
2022 w Niemczech
2023 w Niemczech